Nepo oder NEPO bezeichnet:
 Nepo (Plansprache), eine Plansprache
 NEPO, eine visuelle Programmiersprache, siehe Open Roberta#Programmiersprache NEPO
 kurz für Nepotismus: etwa in "Nepo-Baby" = Kind berühmter Leute

Nepo ist der Name von:
 Ernst Nepo (1895–1971), österreichischer Maler der Neuen Sachlichkeit
 Jan Alexandrowitsch Nepomnjaschtschi (* 1990), russischer Schachspieler, Spitzname Nepo